Ghulam Charkhi ist der Name folgender Personen:

* Ghulam Nabi Charkhi (1890–1932), afghanischer Diplomat
 Ghulam Siddiq Charkhi (1894–1962), afghanischer Politiker und Diplomat